Michael McLeod (ou Mike McLeod) sont des noms pouvant faire référence à :

 Michael McLeod (né en 1998), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Michael McLeod (né en 1959), homme politique canadien ;
 Mike McLeod (né en 1952), coureur britannique ;
 Mike McLeod (né en 1958), joueur américain de football américain ;
 Mike McLeod (né en 1985), acteur canadien ;
 Michael McLeod, journaliste américain ayant écrit à propos de Bigfoot ;
 Michael McLeod, musicien australien du groupe Dream On, Dreamer.

Homonymie de personnes